1956 Голяма награда на Монако е 3-то за Голямата награда на Монако и втори кръг от сезон 1956 във Формула 1, провежда се на 13 май 1956 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Монако